Alcaudón es un término que puede referirse a: 

 el ave alcaudón, conocida también como verdugo, que tiene por costumbre colgar a sus presas en los árboles;
 el personaje de ficción Alcaudón, de la tetralogía Los cantos de Hyperion, de Dan Simmons, que, al igual que el ave alcaudón, cuelga a sus víctimas de un árbol.